SMS Baden (SMS = Seiner Majestät Schiff) ist der Name folgender Kriegsschiffe:

* SMS Baden (1880), eine Panzerkorvette der Sachsen-Klasse
 SMS Baden (1915), ein Großlinienschiff der Bayern-Klasse